Прохо́жий:
 Прохожий — незнакомый человек, идущий (проходящий) мимо.
 Прохожий — на уголовном жаргоне — беглец, бродяга.
 Прохожий — песня группы «Кино».
 «Прохожий» — пьеса Аркадия Гайдара.
 Прохожий — персонаж фильма А. Тарковского «Зеркало».
 Прохожий — песня певицы МакSим.

Примечания